Marlin (Pennsilvània)
 Marlin (Texas)